Серам:

 Серам — море в Тихом океане
 Серам — остров в Малайском архипелаге